Schmetterlingsblume ist eine Bezeichnung für

 die Spaltblumen (Schizanthus) sind eine Pflanzengattung innerhalb der Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae)
 eine Blume, die Schmetterlingen als Nahrung dient, und deren Bestäubung durch diese erfolgt, siehe Lepidopterophilie
 im weitesten Sinne eine Pflanze, die (oft einzige) Nahrungsgrundlage der Schmetterlingsraupen ist (wie die Brennnessel für die Raupen des Admirals)